

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Marie de Silguy, (1785-1864), ingénieur et peintre français ;
 Yves-Thibault de Silguy, (1949- ), haut fonctionnaire et homme d'affaires français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme